La testa di un uomo (La tête d'un homme) – romanzo del 1931 di Georges Simenon
 Il delitto della villa (La tête d'un homme) – film del 1933 diretto da Julien Duvivier, tratto dal romanzo